Мушкетери — це термін, який має декілька значень:

 Мушкетери — назва елітної військової одиниці, яка була створена в Франції за часів короля Людовіка XIII в XVII столітті. Вона складалась зі своєрідної гвардії, яка охороняла французького монарха. Відомі мушкетери, зокрема, з роману Александра Дюма «Три мушкетери».
 «Мушкетери» — британський пригодницький телесеріал виробництва BBC.